Докельтский период в истории Центральной и Западной Европы относится ко времени непосредственно перед появлением соотносимых с кельтами гальштатской и более поздней латенской культур, а также их потомков — кельтских народов, уже известных по историческим источникам. Таким образом, докельтский период охватывает поздний неолит и бронзовый век Европы, тогда как кельтский начинается с железного века, около 9 века до н. э. Под «докельтскими» народами понимаются те, которые обитали до кельтов на территории максимального распространения тех в 1 веке до н. э.

Хотя докельтское население было, скорее всего, неиндоевропейским по происхождению, к нему не применим термин М. Гимбутас «старая Европа», поскольку докельтское население обитало близ Атлантики и относилось к мегалитическим культурам, тогда как термин Гимбутас охватывал балканские и центральноевропейские неолитические культуры расписной керамики без мегалитических традиций.

Археология 

Как в континентальной Европе, так и на британских островах с докельтским населением связана традиция сооружения мегалитов (археологические культуры атлантического бронзового века: Шассе, Сены-Уазы-Марны, Виндмилл-Хилл и др.). В ряде мест эти культуры сосуществовали с более архаичными, сохраняющими пережитки мезолита (культура Питерборо) или образовывали с ними гибридные культуры. Возникновение традиции колоколовидных кубков, когда строительство мегалитов постепенно прекращается, а старые перестраиваются, возможно, связано с приходом в атлантический регион первых индоевропейцев, которые, однако, не обязательно были предками кельтов.

Прото-кельты могли входить в состав ряда раннеиндоевропейских культур Европы: унетицкой, курганных погребений, полей погребальных урн, центр которых находился на территории современных юго-восточной Германии, Австрии и Чехии.

Исторические источники 
Ко времени первого упоминания кельтов в письменных источниках, около 600 г. до н. э., они уже были широко распространены в Иберии, Галлии и Центральной Европе. К этому времени кельты уже заселили большую территорию и были раздроблены на несколько десятков племён. Археологические культуры, однозначно отождествляемые с кельтами — латенская и гальштатская — в свою очередь, дробятся на большое количество субкультур. В ряде случаев могла иметь место гибридизация кельтов с докельтским населением — так, Страбон отмечал, что лигуры в римскую эпоху по своим обычаям не отличались от кельтов, хотя и имели иное происхождение.

В Ирландии «Книга вторжений» приводит псевдоисторическую хронику, где упоминается ряд народов, вторгавшихся в Британию.

В летописях позднеримского периода и раннего Средневековья упоминаются народы, населявшие Британию до бриттов и гойделов: каледонцы, круитны, пикты (делившиеся на ряд племён-королевств: дикалидоны, вертурионы и др.), сенхинолы, однако в исторический период они практически полностью кельтизировались. Ряд народов с неясным происхождением — например, аттакотты — тем не менее, легче отождествить с кельтским населением, чем с докельтским.

Языки 

Сторонники гипотезы палеолитической непрерывности предполагают, что индоевропейские языки и их предки существовали в Европе непрерывно со времён палеолита. Данная гипотеза, однако, в настоящее время пользуется поддержкой лишь небольшого числа специалистов. Предположение Грэя и Аткинсона (Gray and Atkinson) о том, что протокельтский язык отпочковался от индоевропейского древа около 6000 лет назад, пользуется поддержкой в основном среди сторонников анатолийской гипотезы о происхождении индоевропейцев. При этом, сама датировка основана на предположении, что языки, в том числе — индоевропейские, изменяются за равные промежутки времени одинаково, что обычно опровергается благодаря массе примеров обратного. В то же время, сторонники курганной гипотезы предлагают более позднюю датировку.

В историческую эпоху на окраинах области распространения кельтов существовали палеоиспанские языки (в Иберии) и тирренские языки (в Италии), однако реконструируемая согласно различным гипотезам область их доисторического распространения затрагивает лишь небольшую часть территории кельтов в эпоху расцвета их культуры. Языки атлантических культур сохранились либо в виде глосс и отдельных формантов (лигурский язык), либо в виде очень кратких, не подлежащих интерпретации памятников (пиктский язык). Ряд кельтологов включает эти языки в состав кельтских. Противоположная точка зрения основана на гипотезе о существовании в Европе в эпоху поздней бронзы большего языкового разнообразия в индоевропейской среде, в частности указывается на языки адриатических венетов, возможно родственных венетам Бретани и венедам междуречья Одера и Вислы, лузитан в Испании, иллирийцев. Однако это не исключает последующей полной или частичной кельтизации перечисленных народов.

Антропология

Неолит 
Археологические исследования неолитических обитателей Британии показывают, что средний рост мужчины составлял около 170 см (чуть выше на Оркнейских островах, ниже в Эйвбери). Конституция тела была грацильной (в Уэльсе, где сохранялись потомки мезолитического населения, — несколько более массивной), черепа — долихоцефальными. Археологи отмечают, что некоторые черепа взрослых неолитических жителей выглядели «детскими».

Бронзовый век 
Предположительно индоевропейские пришельцы бронзового века были брахицефалами, с более массивной конституцией тела и в среднем более высокого роста.

Железный век 
О пиктах древние источники пишут, что те были низкорослыми по сравнению с кельтами. На одном из камней с огамической надписью сохранилось изображение пикта с ярко выраженными средиземноморскими чертами лица.

Генетика 
Изучение ДНК современного европейского населения говорит о том, что лишь гаплогруппа I (около 25 % населения Европы) может быть связана с населением Европы эпохи палеолита и мезолита.

Некоторые редкие гаплогруппы Европы связаны с попаданцами из Восточного Средиземноморья эпохи позднего мезолита и раннего неолита. Это:
 J2 — несколько волн миграции: культура кардиальной керамики;
 E1b1b — аграрные культуры расписной керамики (миграция с Ближнего Востока через Анатолию на Балканы);
 G — выходцы с Кавказа (тиррены?), пришедшие через Малую Азию; культура линейно-ленточной керамики; в миграциях последних была представлена также редкая в наши дни гаплогруппа F.

В современной Европе доминируют две гаплогруппы, свойственные прежде всего индоевропейским народам: R1b преимущественно в Западной Европе, R1a в Восточной Европе (а также в Индии и Афганистане); предполагается, что обе гаплогруппы прибыли в Европу в ходе миграции индоевропейцев в медном веке.

См. также

Родственные гипотезы 
 Генетическая история Европы
 Доиндоевропейский субстрат
 Старая Европа
 Древнеевропейская гидронимия
 Догерманский субстрат
 Темематический субстрат

Островной докельтский субстрат 

 Доисторическая Британия
 Бронзовый век Британии
 Доисторическая Ирландия
 Доисторический Уэльс
 Доисторическая Шотландия
 Догойдельский субстрат
 Аттакотты
 Каледонцы
 Круитны
 Культура Виндмилл-Хилл
 Культура Питерборо
 Пикты
 Сенхинолы
 Традиция колоколовидных кубков
 Уэссекская культура

Континентальный докельтский субстрат 
 Атлантический бронзовый век
 Культура линейно-ленточной керамики
 Культура Сены-Уазы-Марны
 Культура Шассе-Лагоцца
 Кинеты
 Лигуры
 Лузитаны
 Мегалиты
 Палеоиспанские языки
 Северо-западный блок

Исследователи 
  Д’Арбуа де Жюбенвиль, Анри
  Уодделл, Джон
  Макалистер, Роберт 
  Схрейвер, Петер
  Михайлова, Татьяна Андреевна
  Зеликов, Михаил Викторович
   ()

Примечания

Литература 
 Broderick G. Indo-European and non-Indo-European aspects to the languages and place-names in Britain and Ireland. An overview // Lochlann. Festskrift til Jan Erik Rekdal pa 60-arsdagen. Aisti in ómós do Jan Erik Rekdal ar a 60ú lá breithe, 2013.
 Gordon Childe, V. Scotland before the Scots. 1948.
 Hewitt S. Remarks on the Insular Celtic / Hamito-Semitic question
 Schrijver P. Non-Indo-European Surviving in Ireland in the First Millennium AD // Ériu. Vol. 51 (2000). P. 195-199.
 Schrijver P. More on Non-Indo-European Surviving in Ireland in the First Millennium AD // Ériu. Vol. 55 (2005). P. 137-144.
 Thompson, T., Ireland’s Pre-Celtic Archaeological and Anthropological Heritage. (2006) Edwin Mellen Press.
 Waddell, J., The Celticization of the West: an Irish Perspective, in C. Chevillot and A. Coffyn (eds), L' Age du Bronze Atlantique. Actes du 1er Colloque de Beynac, Beynac (1991), 349—366.
 Waddell, J.,The Question of the Celticization of Ireland, Emania No. 9 (1991), 5-16.
 Waddell, J., 'Celts, Celticisation and the Irish Bronze Age', in J. Waddell and E. Shee Twohig (eds.), Ireland in the Bronze Age. Proceedings of the Dublin Conference, April 1995, 158—169.

Европа бронзового века
Народы древних Британских островов
Кельты
Изолированные и неклассифицированные языки Европы